«Mervin Manufacturing» — американский производитель сноубордов. Компания является родительской для «Liberace Technologies Snowboards» (также известной как «Lib Tech»), «Gnu Snowboards», «Roxy Snowboards», «Lib Tech Skateboards» и «Bent Metal». В середине 1990-х компания являлась OEM-поставщиком, например, «The Movement Snowboards» и бренда «Canada’s Luxury».

Компания была приобретена компанией «Quiksilver» в конце 1990-х. После приобретения продолжилась традиция производства зимнего спортивного инвентаря из пластика, стеклопластика, металла и дерева. Основатели компании продолжают занимать должности высшего руководства и делают упор на том факте, что их сноуборды производятся возле Канады людьми, которые сами являются сноубордистами.

Внешние ссылки 
 Официальный сайт
 Mervin Manufacturing U.S.A.
 GNU Snowboards website
 Lib Tech website
 Roxy Snowboards website

Производители товаров для сноуборда
Производители спортивных товаров США
Сноуборд в США